Ива́н Заха́рович Крыло́в ( — , ) — русский , автор множества лубочных произведений, беллетрист духовно-исторического содержания.

Биография 
Сын купца, почётного гражданина. «Русский биографический словарь» указывает, что он «образование получил в Московской практической академии». Однако в «Списке воспитанников окончивших полный курс академии» его имя отсутствует.

Умер  года.

Сочинения 
«Русский биографический словарь» отмечал, что «Крылов писал много, но произведения его весьма невысокого достоинства, отличаются плохой обработкой, напыщенностью; впрочем, они удовлетворяли вкусам невзыскательной части публики и расходились во множестве; некоторые переиздавались по несколько раз в течение почти 50 л.» 
Им было напечатано около двадцати книг различных жанров (бытовые и исторические романы и повести, сказки, очерки религиозного и исторического содержания), в числе которых:
 «Осужденный», повесть (, 1835)
 «Юрий, последний великий князь Смоленский». Русская быль лета 1406 (, 1840)
 «Достопамятные могилы в Московском Высоко-Петровском монастыре» (, 1841)
 «Жизнь Иоанна Предтечи» (выдержала 6 изданий с 1842 по 1858)
 «Предание о том, как солдат спас Петра Великого от смерти» (выдержало 5 изданий с 1843 по 1859)
 «Страшное приключение отставного солдата Архипа Сергеича. Старинное русское предание» (4 издания — в 1844, 1862, 1881 и 1897)
 «Очерк жизни и литературных трудов Н. А. Полевого» (, 1849)
 «История креста, на котором был распят Иисус Христос» (4 издания с 1850 по 1855)
 «Для чего женился человек», роман (, 1851 и 1853)
 «Влюблённый в самого себя» (2 издания)
 «Сказание о воздвижении Креста Господня» (, 1855)
 «Тюфяк», роман в 2 частях (, 1855, 1862 и в «Библиотеке романов», изд. Н. Улитина, вып. 8—11)
 «Истинная любовь, или Те же декорации через два года» (, 1852 и в «Библиотеке романов», вып. 5 и 6)
 «Историческое описание всех коронаций великих князей и царей российских» (, 1856)
 «Историческое описание всех коронаций Императоров и Императриц» (, 1856)
 «Убиение Димитрия царевича в Угличе», повесть (3 издания, в 1857 и 1863)
 «Чудные видения, бывшие в Москве перед нашествием Магомет-Гирея» (, 1862)
 «История Ерофея Ерофеича, изобретателя ерофеича» (, 1863)
 «Жития апостолов Христовых» (2 части, 2 издания, 1863—1864, 1869)
 «Чудеса мощей святого царевича Димитрия» (, 1870, 1874 и 1891)

Примечания

Источники 
 
 
 Осьмакович Н. И. Крылов // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 3. — Москва: Большая российская энциклопедия, 1994. — С. 183—184.

Агиографы
Русские писатели XIX века